Lobe den Herrn, meine Seele ist der Titel von drei Kantaten Johann Sebastian Bachs:

 Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69, geschrieben 1748
 Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 69a, geschrieben 1723
 Lobe den Herrn, meine Seele, BWV 143, geschrieben 1708